(1887-1979), historien canadien.
  (1978-), peintre canadien.
 Claire Dorland-Clauzel (1954-), personnalité française du monde des affaires.
 Corine Dorland (1973-), coureuse cycliste néerlandaise.
  (1936-2001), personnalité politique néerlandaise.
  (1755-1814), personnalité politique canadienne.
  (?-1832), personnalité politique canadienne.
Patronyme anglais
Patronyme canadien
Patronyme français
Patronyme néerlandais